Хатшепсут (1490/1489—1468 до н. э., 1479—1458 до н. э. или 1504—1482 до н. э.) — женщина-фараон Нового царства Древнего Египта из XVIII династии.
 Меритра Хатшепсут — древнеегипетская царица.
 (2436) Хатшепсут — астероид семейства Гигеи в главном поясе астероидов.